Les élections municipales à Casablanca-Settat se déroulent le .

Contexte

Résultats

Global

Par ville

Ain Harrouda

Azemmour

Ben Ahmed

Benslimane

Berrechid

Bouskoura

Bouznika

Casablanca

Maire élu : Abdelaziz El Omari (PJD)

Dar Bouazza

Deroua

El Borouj

El Gara

El Jadida

El Mansouria

Had Soualem

Lahraouyine

Lbir Jdid

Loulad

Mohammedia

Nouaceur

Oulad Abbou

Oulad M'Rah

Settat

Sidi Bennour

Sidi Rahal Chatai

Tit Mellil

Zemamra

Notes et références 

2015